Dans l'industrie des télécommunications, NGN est l'abréviation de Next Generation Network (réseau de nouvelle génération)

 Dans le domaine de la finance, NGN est un code qui désigne la monnaie du Nigeria, le naira, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies)
 Dans le monde du transport aérien, NGN est un code IATA de l'aéroport civil de Nargana au Panama

Code